Solenophora kan syfta på:

 Solenophora (djur) – ett släkte insekter
 Solenophora (växter) – ett släkte växter